

Geografia 
 Shaler, città della Pennsylvania

Persone 
 Nathaniel Shaler, (1841-1906) geologo statunitense
 Shaler Halimon, (nato nel 1945), cestista statunitense